Il doppio del torneo di tennis BNP Paribas Primrose 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego Hartfield e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e Dušan Vemić 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
 Chris Haggard /  Marcio Torres (primo turno)

 Lucas Arnold Ker /  Eduardo Schwank (semifinali)
 Igor' Kunicyn /  Vince Spadea (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Primrose 2008